Шильд () — немецкая и еврейская фамилия.

Известные носители:

  (род. 1972) — судья Федерального верховного суда Германии (с 2019).
 Шильд, Альфред (1921—1977) — американский физик.
 Шильд, Бернадетте (род. 1990) — австрийская горнолыжница, сестра Марлис Шильд.
  (1895—1978) — немецкий политик, депутат Бундестага (1953—1961) и Европейского парламента (1958—1961).
  (род. 1946) — швейцарский политик, президент Олимпийского комитета Швейцарии (2005—2016).
 Шильд, Марлис (род. 1981) — австрийская горнолыжница, двукратная чемпионка мира.
 Шильд, Мартина (род. 1981) — швейцарская горнолыжница, серебряная медалистка Олимпийских игр в скоростном спуске (2006).
  (род. 1997) — американская фристайлистка, участница Олимпийских игр (2018).
  (род. 1983) — немецкий велогонщик, серебряный медалист чемпионата Германии по горному велоспорту (2004).
  (род. 1992) — швейцарский журналист и комик, лауреат Швейцарской комедийной премии в категории «Онлайн» (2018).
  (1859—1929) — австрийский композитор.
  (1829—1888) — депутат Национального совета Швейцарии (1882—1887).
  (1906—1984) — австрийский фармаколог, обладатель плакетки Шмидеберга Немецкого фармакологического общества (1977).
 Шильд, Херман (1913—2006) — немецкий шоссейный велогонщик.
  (род. 1942) — немецкий политик, депутат Бундестага (1994—2005).
  (1919—200) — швейцарская лыжница, участница Олимпийских игр (1948).

См. также 
 «Лестница Шильда» (2001) — роман Грега Игана.
 Шилдт, Герберт

Примечания